Джон «Скип» Ба́рбер (, 16 ноября 1936 года, Филадельфия) — американский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
В 1960-х годах стартовал в «Формуле-Форд», выиграл национальное первенство в этом гоночном классе в 1969-1970 годах. В 1971 году приобрёл «March 711», на котором стартовал в четырёх Гран-при чемпионата мира «Формулы-1» и американской «Формуле-5000». На следующий год вновь без особого успеха стартовал на североамериканских этапах чемпионата мира «Формулы-1». Позже открыл собственную гоночную школу и в сотрудничестве с компанией Saab  основал гоночную серию Skip Barber Race Series (в настоящее время - Barber-Dodge Pro Series).

Skip Barber Racing
После окончания карьеры гонщика, Барбер решил создать свою гоночную команду и автошколу. А годом позже была создана гоночная моносерия. Он верил в то, что в автогонщиков можно тренировать точно так же, как и любых других спортсменов.
В 1975 Барбер создал "Школу экстремального вождения Скипа Барбера" вместе с четырьмя студентами, одолжив два болида Lola-Ford. В 1976 она была переименована в "Школу гоночного вождения им. Барбера" (Skip Barber Racing School). В том же году была создана моносерия Skip Barber Race Series.
Барбер и сегодня имеет отношения к гонкам. Он - владелец трассы Lime Rock Park, располагающейся в северо-восточных холмах Коннектикута. Скип живёт близ городка Шэрон, вместе со своей женой Джуди.
2 марта 2013 года Барбер был включен Зал славы SCCA.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
! 
! Джин Мейсон
! March 711
! Косворт
! 

| 
! -
! 0
|-
! 
! Джин Мейсон
! March 711
! Косворт
! 

! -
! 0
|}

Литература

Ссылки 
 

Родившиеся 16 ноября
Родившиеся в 1936 году
Автогонщики США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков